Анатолий Са́вченко: